Money (en español: dinero) puede referirse a los siguientes artículos:

Traducción 
 Dinero

Música 
 Money (2004), canción de David Guetta;
 Money (1995), canción de Michael Jackson;
 Money (1973), canción de Pink Floyd;
 Money (n/d), canción de Serj Tankian;
 Money (n/d), canción de Velvet Revolver;
 Money (1978), canción de Yes;
Money (2015), sencillo promocional de 5 Seconds of Summer del álbum Sounds Good Feels Good
 Money (2018) sencillo de la rapera Cardi B
 Money (2021) canción de Lisa
 Money (That's What I Want) (1959), canción de Barrett Strong;
 Money (That's What I Want) (1964), versión de la canción anterior hecha por The Beatles;
 Money, Money, Money (1976), canción del grupo sueco ABBA.
Money on My Mind (2014), sencillo de Sam Smith
 Money (canción de The Warning (banda)) (2022)

 Cine y televisión 
 Money-Money (1969), película francesa de José Varela;
 Money (1991), película de Steven Hilliard Stern;
 Dirty Sexy Money (2007-), serie de TV.

 Divisiones administrativas 
 Money, pueblo de Misisipi, EE.UU.;

 Miscelánea 
 Money, una revista financiera.
 Money'', novela de Paul-Loup Sulitzer.